William Congreve kan syfta på bland andra:

* William Congreve (1670–1729), engelsk dramatiker och poet
 Sir William Congreve, 1:e baronet (1742–1814),  engelsk militär, ingenjör och uppfinnare
 Sir William Congreve, 2:e baronet (1772–1828),  engelsk militär, ingenjör och uppfinnare